

Caratteristiche tecniche 
Nel 2001 è stato inserito nella lista dei migliori giovani calciatori stilata da Don Balón.

Carriera

Club
Calciatore di Manchester United, Liverpool e Scunthorpe United non giocò mai una partita nel calcio professionistico con i club, la sua carriera fu frenata da un grave infortunio alla caviglia subito durante un'amichevole.

Una volta ripresosi dall'infortunio ha giocato per il Farnborough e poi per il Cambridge City sino al 2010 (entrambe militanti nella Southern Football League Premier Division). A partire dalla stagione 2011-2012 gioca con i West London Saracens nella Middlesex County Football League. Nel tentativo di rilanciare la sua carriera professionistica ha sostenuto provini con Shrewsbury Town, Lincoln City e Wycombe Wanderers senza riuscire ad ottenere un contratto.

Nazionale
Il 25 marzo 2005 esordì con l'Under-21 gallese nella partita contro l'Austria (1-0) giocando 70'. In seguito giocherà anche Austria-Galles (2-0), Estonia-Galles (0-2) e Galles-Estonia 5-1 sempre con l'Under-21.

Palmarès

Club

Competizioni nazionali

Liverpool: 2005-2006

Competizioni internazionali

Liverpool: 2005

Note

Collegamenti esterni 

 Statistiche nella Middlesex County Football League : 2011-12, 2012-13

Calciatori gallesi